Международный конкурс скрипачей имени Сибелиуса () — конкурс академических скрипачей в возрасте до 30 лет, проходящий в Финляндии каждые пять лет начиная с 1965 года в память выдающегося финского композитора Яна Сибелиуса.

Конкурс проводится в три этапа. В первом туре конкурсанты обычно исполняют произведение Баха, сонату Моцарта и каприс Паганини; в программе второго тура присутствует сочинение современного финского композитора, а в третьем туре финалисты исполняют два концерта для скрипки с оркестром, один из которых — Концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса.

Лауреаты

Ссылки 

 Официальный сайт  

Конкурсы скрипачей
Академическая музыка в Финляндии
Музыка в Хельсинки
Академия имени Сибелиуса